У́уситало () — финская фамилия.

  (1901—1980) — финский политик.
 Ууситало, Эйно (1924—2015) — финский государственный деятель.